Pelikan kan syfta på

 Pelikan – flera arter av fåglar inom familjen pelikaner
 Pelikan (biograf) –  före detta biosalong på Folkungagatan i Stockholm
 Restaurang Pelikan – på Blekingegatan i Stockholm 
 Pelikan (företag) – tillverkare av reservoarpennor, med mera
 Pelikan (kristussymbol) – en pelikan som pickar sitt bröst och matar sina ungar med sitt blod
 Pelikanål – en djuphavslevande fisk

Se även
 Pelikanen